CEV Champions League 2019-2020 – torneo di pallavolo femminile
 CEV Champions League 2019-2020 – torneo di pallavolo maschile